hrabstwo Pontotoc (ang. Pontotoc County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Pontotoc (ang. Pontotoc County) w USA, w stanie Oklahoma